Fundação Cásper Líbero — instituição do Brasil
 Faculdade Cásper Líbero — instituição de ensino superior ligada à fundação supracitada
 Fluxo de caixa livre — conceito do direito tributário
 Football Club Lorient-Bretagne Sud — time de futebol da França
 Fußball-Club Lichtenfels von 1906 e.V. — time de futebol da Alemanha
 Fussball Club Luzern-Innerschweiz AG — time de futebol da Suíça

Desambiguações de futebol
Desambiguações de siglas